

Patronymes 
 Charles-Louis Pinson de Ménerville (1808 - 1876), premier président de la cour d'appel d'Alger.

Toponymes 
 Ménerville, commune française, située dans le département des Yvelines et la région Île-de-France.
 Ménerville, nom de la commune algérienne de Thenia pendant la colonisation française.

Homonymie de patronyme
Patronyme français